Quaroni è un cognome italiano che può riferirsi a:

Ludovico Quaroni, architetto, nato nel 1911 e morto nel 1987
Pietro Quaroni, diplomatico e presidente della Rai, nato nel 1898 e morto nel 1971